Capitolinus, domb és városrész Rómában
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának székháza